Армя́нское Возрожде́ние, Армя́нский Ренесса́нс () — условный термин в культуроведении и исторической науке обозначающий период истории армянской культуры с X по XIV столетия.

Наступил после изгнания арабов из Армении, когда в 885 году в результате череды восстаний армянам наконец-то удалось восстановить Армянское царство во главе с Ашотом I Багратуни, ознаменовав начало нового золотого века в армянской истории. Таким образом уже с середины IX и X века возникают предпосылки для армянского Возрождения. В это время возникли благоприятные условия для развития торговли, ремёсел, возрождения городской жизни. При Ашоте III (953—977) столица царства — город Ани — превратился в один из крупнейших и красивейших городов Востока. Особого расцвета Ани достиг в царствование Гагика I (989—1020).

Деятели Армянского Возрождения

Художественная литература 

 Григор Нарекаци (951—1003)
 Вардан Айказн
 Нерсес Шнорали (около 1100—1173)
 Григор Марашеци
 Григор Тха (около 1133—1193)
 Нерсес Ламбронаци (1153—1198)
 Вардан Айгекци (дата рожд. неизв. —1250)
 Ованес Аркаехбайр (1220-е —1289)
 Ованес Ерзнкаци (1230—1293)
 Фрик (около 1230-е—1310-е)
 Костандин Ерзнкаци (около 1250-е—1314/1328)
 Хачатур Кечареци (1260—1331)
 Мовсес Ерзнкаци (около 1250-е—1323)
 Киракос Ерзнкаци (около 1270—1356)
 Тертер Ереванци
 Ованес Тлкуранци

Историография 

 Товма Арцруни
 Ованес Драсханакертци (между 845/850—около 929)
 Ухтанес (около 935—1000)
 Мовсес Дасхуранци
 Шапух Багратуни
 Аноним Арцруни
 Степанос Таронаци
 Аристакес Ластиверци (до 1022—между 1072/1087)
 Матеос Урхаеци (вторая половина XI века — 1144)
 Самуел Анеци (около 1100/1105—1185/90)
 Мхитар Гош (1120 гг.—1213)
 Мхитар Анеци (вторая половина XII века)
 Ованнес Тавушеци (1181—1251)
 Вардан Аревелци (около 1198—1271)
 Ованес Авагерец
 Киракос Гандзакеци (около 1200—1271)
 Смбат Спарапет (1208—1276)
 Мхитар Айриванеци
 Ваграм Рабуни
 Степанос Епископ
 Гетум (середина 1240-х—1310-е)
 Григор Акнерци (около 1250—1335)
 Степанос Орбелян (дата рожд. неизв. —1304)
 Нерсес Палианенц (дата рожд. неизв. —1367)
 Аноним Себастаци

Богословие 
 Хосров Андзеваци (дата рожд. неизв.—около 963)
 Анания Мокаци (около 900—968)
 Анания Нарекаци (дата рожд. неизв.—около 980-е)
 Самуэл Камрджадзореци
 Ованес Козерн
 Анания Санахнеци (дата рожд. неизв. — 1070-е)
 Погос Таронеци (дата рожд. неизв.—1123)
 Ованес Имастасер (1045/1050—1129)
 Акоп Санахнеци (дата рожд. неизв. — 1085)
 Саркис Шнорали
 Давид Кобайреци (около 1150—1220)
 Григор Скевраци (около 1160/1170—1230)
 Ваграм Рабуни
 Геворг Скевраци (около 1246—1301)
 Мовсес Ерзнкаци (около 1250-е—1323)
 Ованес Арджишеци (дата рожд. неизв. —1327)
 Мхитар Саснеци (1260—1337)
 Ованес Воротнеци (1315—1386)
 Григор Татеваци (около 1346—1409)

Языкознание 

 Григор Магистрос (ок. 990—1059)
 Аристакес Грич
 Ованес Ерзнкаци Плуз (ок. 1230—1293)
 Ованес Цорцореци (1270-е—1338)

 Есаи Нчеци (1260/1265—ок. 1338)
 Геворг Скевраци (XIII — 1301)
 Ованес Крнеци (1290/1292—1347)
 Вардан Аревелци (ок. 1198—1271)

Философия 

 Погос Таронеци (дата рожд. неизв.—1123)
 Ованес Имастасер (1045/1050—1129)
 Давид Кобайреци (около 1150—1220)
 Ваграм Рабуни
 Ованес Ерзнкаци Плуз (около 1230—1293)
 Ованес Воротнеци (1315—1386)
 Григор Татеваци (около 1346—1409)

Право 

 Давид Алавкаворди (1070/1080—1140)
 Мхитар Гош (1120—1213)
 Смбат Спарапет (1208—1276)

Примечания

См. также 
 Культура Армении

Литература 
 
 Чалоян В.К., Армянский ренессанс, Москва, 1963

История Армении
Культура Армении
Возрождение по странам